Национальный парк «Логара́» (Логора; ) — природоохранная зона, расположенная на юго-западе Албании, на территории округа Влёра, область Влёра, в сорока километрах к югу от города Влёра в Акрокераунских горах. Образован в числе первых четырёх национальных парков страны 21 ноября 1966 года. Площадь парка составляет 10,1 квадратных километра. Его территория охватывает леса к северу от перевала Логара на высоте от 470 до 2018 метров над уровнем моря.

Постоянные воздушные потоки через перевал приводят к тому, что деревья вырастают, изогнувшись под неестественными углами, как, например, «флаговая сосна» (). Вдоль дороги к перевалу имеется несколько мест ночлега для туристов. Парк пользуется популярностью среди любителей пешеходного туризма. Ежегодно к югу от перевала проводятся международные соревнования по парапланеризму.

Флора 
Регион отличается разнообразием средиземноморской растительности. На территории парка располагаются альпийские и субальпийские луга, произрастают , , , , . Редкие и угрожаемые виды включают  и . Из папоротников встречаются Cheilanthes acrostica и Selaginella denticulata.

Фауна 
Из бабочек на территории парка отмечены, в частности,  и .

Примечания 

Национальные парки Албании